Meyrick ist der Nachname von:

 Andrew Meyrick (* 1985), britischer Automobilrennfahrer
 David Meyrick (1926–2004), britischer Ruderer
 Edward Meyrick (1854–1938), britischer Entomologe
 Samuel Rush Meyrick (1783–1872), britischer Sammler und Gelehrter